Инфильтрация (от  — «в» и ср.-век. лат. filtratio, «процеживание») — просачивание, пропитывание ткани каким-либо веществом. В переносном смысле — проникновение чего-либо в несвойственную ему среду.

Термин инфильтрация может означать:

 Инфильтрация (гидрогеология) — проникновение атмосферных и поверхностных вод в почву, что приводит к снижению прочности на сдвиг.
 Инфильтрация (медицина) — проникновение и скопление в тканях веществ или частиц, которые не являются их нормальной составной частью.
 Инфильтрация (тактика) в военном деле — тактика наступления, основанная на использовании лёгкой пехоты, не вступающей в бой с основными частями противника.
 Инфильтрация (урботуризм) — скрытное проникновение на охраняемый объект, территорию.